Il doppio  del BH Tennis Open International Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Santiago González e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori del titolo, ma Qureshi quest'anno non ha partecipato.

González ha fatto coppia con Horacio Zeballos, ma ha perso in semifinale contro Torres e van der Merwe.

Márcio Torres e Izak van der Merwe hanno battuto in finale Juan-Pablo Amado e Eduardo Schwank, che non hanno partecipato all'incontro.

Teste di serie 

 Santiago González /  Horacio Zeballos (semifinali)
 Júlio Silva /  Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)

 Víctor Estrella /  João Souza (semifinali) 
 Márcio Torres /  Izak van der Merwe (campioni)

Tabellone

Note 
 

BH Tennis Open International Cup 2009